Josip Milković (političar, Senj)
Josip Milković (političar, Varaždin), frankovac